Torre de Enmedio puede referirse a:

Torre de Enmedio (Asturias), montaña situada en el macizo Occidental de los Picos de Europa (Asturias, España).
Torre de Enmedio (Almuñécar), atalaya costera de época árabe situada en el término municipal de Almuñécar, provincia de Granada (Andalucía, España).